Єлисейські Поля, Елізіум, Елісіум, Елісій, Елізій.

 Елісій, Елі́зій, Елі́зіум, (лат. форма  — Єлисейські поля) — в давньогрецькій міфології — частина підземного царства, місце душ блажених.
 Єлисейські Поля () — одна з головних вулиць Парижа.
 Елізіум — панк-рок гурт.
 Єлисейські поля — кінофільм.

Марс 
 Elysium — друге за розмірами вулканічне нагір'я на Марсі.
 Elysium Mons — вулкан, розташований в однойменній вулканічній провінції.
 Elysium Planitia — рівнина, розташована дещо південніше від вулканічного нагір'я Elysium.

У кінематографі 
 Елізіум (2010) — російський кінофільм, реж. А. Ешпай.
 Елізіум (2013) — американський науково-фантастичний екшн-трилер режисера Нілла Блумкампа.

У літературі 

 "Елізіум" — книжная серия Александра Андерсона, победитель конкурса «Новая детская книга 2013». Главная героиня романа Жана-Жака Руссо «Юлия или Новая Элоиза» называет любимое место прогулок «своим Элизиумом».
 "Елізіум" - книжка Нори Сакавич, перекладена російською мовою 2022 року.

В іграх 

 Disco Elysium - комп'ютерна рольова гра, розроблена і випущена естонською студією ZA/UM (2019).
 Ring of Elysium - масова багатокористувацька онлайн-гра в жанрі Battle Royale.